Die 104. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 26. Februar bis 2. März 2014 im kolumbianischen Cali statt.

Austragungsort war das Velódromo Alcides Nieto Patiño. Die Sportlerinnen und Sportler traten in insgesamt 19 Disziplinen gegeneinander an. Es waren 355 Radsportler aus 34 Nationen am Start.

Am erfolgreichsten war die Mannschaft des Bundes Deutscher Radfahrer, die insgesamt acht Medaillen errang, von denen vier golden waren. Diese vier Goldmedaillen wurden von zwei Fahrerinnen errungen: Kristina Vogel vom Chemnitzer Team Erdgas.2012 wurde dreifache Weltmeisterin, im Keirin, im Sprint und im Teamsprint gemeinsam mit Miriam Welte aus Kaiserslautern, die ihrerseits einen zweiten WM-Titel im 500-Meter-Zeitfahren gewann. Erfolgreichster männlicher Teilnehmer war der Franzose François Pervis, ebenfalls mit drei Goldmedaillen, in Sprint, Keirin und im 1000-Meter Zeitfahren. Die kolumbianische Zeitung El Universal nannte Vogel und Pervis „los reyes del Mundial de Pista“ (dt.= „die Könige der Bahn-WM“).

Frenetisch gefeiert vom heimischen Publikum wurde der kolumbianische Radsportler Edwin Ávila, der nach 2011 zum zweiten Mal Weltmeister im Punktefahren wurde und aus Cali kommt.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Scratch

Punktefahren

Omnium

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Medaillenspiegel

Aufgebote

Deutschland 
Männer Kurzzeit: Stefan Bötticher (Chemnitzer PSV/SAC), Joachim Eilers (Chemnitzer PSV/SAC), Max Niederlag (Chemnitzer PSV/SAC), René Enders (RSC Turbine Erfurt/THÜ), Eric Engler (Track Team Brandenburg), Robert Förstemann (SSV Gera/THÜ), Maximilian Levy (Team Erdgas.2012/SAC), Tobias Wächter (Schweriner SC/MKP)

Frauen Kurzzeit: Kristina Vogel (Team Erdgas.2012/SAC), Miriam Welte (1. FC Kaiserslautern/RLP)

Männer Ausdauer: Maximilian Beyer (SC Berlin/BER), Henning Bommel (Rad-net Rose Team/NRW), Nils Schomber (Rad-net Rose Team/NRW), Theo Reinhardt (Rad-net Rose Team/NRW), Kersten Thiele (Rad-net Rose Team/NRW)

Frauen Ausdauer: Lisa Küllmer (Reinheim/HES), Mieke Kröger (Futurumshop.nl-Zannata/NRW), Tatjana Paller (Velo Oberland Holzkirchen/BAY), Stephanie Pohl (RSC Cottbus/BRA), Gudrun Stock (Schwalbe München/BAY)

Österreich 
Andreas Graf (Rudy Project Racing Team), Andreas Müller (ARBÖ Gebrüder Weiss-Oberndorfer)

Schweiz 
Olivier Beer (VC Mendrisio, VC Mendrisio-PL Valli), Tom Bohli (VC Eschenbach, BMC Development Team), Stefan Küng (VC Fischingen, BMC Development Team), Frank Pasche (VC Mendrisio, VC Mendrisio-PL Valli), Théry Schir (VC Orbe, EKZ Racing Team)

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2014

Weblinks

Einzelnachweise 

2014
Radsportveranstaltung 2014
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in Kolumbien
Bahnradsport-Wettbewerb in Cali